

Населені пункти та їхні частини
 Сьміловиці — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьміловиці — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Сьміловиці — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства

Примітки